Die Abkürzung ICU steht für
 Intensive Care Unit,  für Intensivstation
 International Christian University, in Tokio, Japan
 ISA Configuration Utility ()
 Netzjargon für ich sehe dich, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#I
 .icu (aus dem Englischen I see you, deutsch „Ich sehe dich“), eine generische Top-Level-Domain
 International Components for Unicode
 Islamic Courts Union, siehe Union islamischer Gerichte
 In Christ United (dt. Vereint in Christus)
 International Confederation of Chimney Sweepers Trade Unions (dt. Internationale Vereinigung von Schornsteinfegergewerkschaften)
 Industrial and Commercial Workers Union, eine ehemalige Gewerkschaft in Südafrika

Abkürzung